'ТПУ'  - абревіатура. Може розшифровуватися як: 

 Тиловий пункт управління 
 Талліннський педагогічний університет 
 Томський політехнічний університет 
 Трудова партія України 
 Термополіуритан 

Акроніми